Woodridge può riferirsi a diverse località:
Australia
Woodridge – sobborgo di Brisbane
Woodridge – città vicino a Perth
Canada
Woodridge – comunità del Manitoba
Nuova Zelanda
Woodridge – sobborgo di Wellington
Stati Uniti
Woodridge – comune dell'Illinois
Woodridge – comune dello stato di New York
Wood-Ridge – comune del New Jersey